Ivana Lisjak era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ Région Limousin 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sorana Cîrstea che ha battuto in finale Sofia Arvidsson 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Sofia Arvidsson (finale)
  Laura Pous Tió (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea (campionessa)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)

 Iryna Brémond (quarti di finale)
 Michaëlla Krajicek (quarti di finale)
 Akgul Amanmuradova (semifinali)
 Aleksandra Panova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ Région Limousin 2011